Бакыт Казбекович Абуов () — казахстанский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Начинал свою карьеру в футбольном клубе первой лиги «Цесна», воспитанником которого и является. Затем в 2007-м году подписал контракт с командой «Алма-Ата», которая выступала в казахстанской Премьер-лиге, но в итоге за 2 года не сыграл ни одной игры. Шанс проявить себя в высшем дивизионе Казахстана представился в сезоне 2009, когда перешёл в стан западно-казахстанского клуба «Атырау», где сыграл 25 игр из 26 возможных, один раз отличился голом. Однако в полуфинале кубка Казахстана в игре против талдыкорганского «Жетысу» Абуов получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок. Этот факт и частая смена тренеров в ФК «Атырау» сократило его игровое время, и он решает сменить клуб. Сначала переходит в «Кайсар», а затем в «Кайрат-Академию». В последней команде часто выходил на поле, но по окончании сезона в ней не остался. Летом 2013 после полугодового отсутствия игровой практики перешёл в команду «Шахтёр».

В сборной 
Привлекался в юношескую и молодёжную сборные Казахстана.

Достижения

Командные 
 «Атырау»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2009

 «Шахтёр» (Караганда)
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013

Статистика

Клубная

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Цесна»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда